Die Abkürzung PDSK steht für:

 Petroleum Distribution System - Korea in der US Army
 Preis der deutschen Schallplattenkritik (in der Schreibung PdSK)
 Private Deutsche Schule Kairo

Abkürzung